Patronymes
Alain Robidoux (né le  à Joliette (Québec) est un joueur canadien de snooker professionnel.
Antoine Robidoux (1794-1860), fondateur de Fort Robidoux.
Ferdinand Robidoux (1875 - 1962), avocat et homme politique canadien.
Fernand Robidoux (1920-1998) est un animateur de radio et chanteur québécois.
Joseph-Émery Robidoux (1843-1929), avocat, juge et homme politique québécois.
Louis Robidoux  (1796-1868), fondateur des villes de Rubidoux et de Riverside.
Joseph Robidoux (1783-1868) est le fondateur de la ville de Saint Joseph dans l'État du Missouri.
Michel Robidoux (1943-2021) est un musicien québécois.
Réjean Robidoux est un écrivain québécois né à Sorel en 1928.

Autres
Rubidoux, ville de Californie qui doit son nom à Louis Rubidoux, né Louis Robidoux, frère de Joseph Robidoux.
Mont Rubidoux, montagne s'élevant le long de la ville de Rubidoux en Californie.

Homonymie de patronyme